Franciaország
Montjay, település Hautes-Alpes megyében
Montjay, település Saône-et-Loire megyében